Швенчёне́ляй (, устар. ) — город в Швенчёнском районе Вильнюсского уезда Литвы, в 10 км к северу от Швенчёниса. Административный центр одноимённого староства. Население 6 480 жителей (2006). Через город протекает река Жеймена.

История 
Возник в 1861 году при строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Варшава. С 1920 года по 1939 год был в составе Польши. Права города получил в 1920 году. До 1939 года назывался Новые Свенцяны. В 1939 году вошёл в состав Белорусской ССР (СССР). В 1940 году был передан в состав Литовской ССР. Во время Второй мировой войны был оставлен Красной Армией в июне 1941 года. Освобождён 8 июля 1944 года войсками 43-я армии 3-го Белорусского фронта. В 1950—1959 годах был центром Швенчёнельского района Литовской ССР.

С 1991 года входит в состав Литвы. В 1995 году стал центром одноимённого староства.

Символика 
Герб Швенчёнеляя утверждён 26 марта 1996 года.

Население

Экономика 
В 1895 году был построен участок узкоколейной железной дороги Швенчёнеляй — Поставы длиной 71 км. На этом участке впервые в России была применена колея шириной 750 мм. В 1897 году начата прокладка участка Швенчёнеляй — Паневежис длиной 144 км. В советское время в Швенчёнеляй работали кирпичный и чугунолитейный заводы, действовал цех винодельческого завода, находившегося в Вильнюсе, а также леспромхоз .

Достопримечательности 
Костёл Святого Эдуарда (построен в 1959 году)

Галерея

Ссылки 
 Неофициальный сайт города

Примечания 

Города Литвы
Населённые пункты Швенчёнского района